Die 19. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft 1950/51 fand vom 20. bis 21. Januar 1951 in Berlin in der Sporthalle am Funkturm statt.

Es waren Aktive aus Ostdeutschland (DDR) und Westdeutschland (BRD) vertreten. Den Titel im Einzel holten Walter Than sowie - zum siebenten Mal - Hilde Bussmann. Bussmann siegte auch im Damendoppel mit Berti Capellmann, Meister im Herrendoppel wurden Karl-Heinz Harmansa/Bernie Vossebein. Vossebein war auch im Mixed mit Berti Capellmann erfolgreich, nachdem er bereits im Vorjahr im Mixed mit Ilse Lohmann Gold gewonnen hatte.

Dieter Mauritz fehlte aus beruflichen Gründen. Der Titelverteidiger im Einzel Heinz Raack schied überraschend bereits in der ersten Runde gegen Gerd Kohlberg aus.

Erstmals wurden auch Seniorenwettbewerbe veranstaltet.

Herreneinzel 
Die Ergebnisse sind in der Quelle unvollständig aufgeführt.

Dameneinzel 
Die Ergebnisse sind in der Quelle unvollständig aufgeführt.

Ergebnis aus der 1. Runde:
 Strauch - Zippel 3:0

Herrendoppel 
Die Ergebnisse sind in der Quelle unvollständig aufgeführt.

Ergebnis aus der 1. Runde: 
 Franz Guillaume/Heinz Guillaume - Gerd Kohlberg/Karl Pietruska 3:1

Damendoppel 
Die Ergebnisse sind in der Quelle unvollständig aufgeführt.

Mixed 
Die Ergebnisse sind in der Quelle unvollständig aufgeführt.

Seniorenmeisterschaften 
 Endspiel Herren: Seppel Laukamp (Münster) - Otto Stucky (Pfalz) 3:0
 Endspiel Damen: Jentsch (Cuxhaven) - Schulz 3:1
 Endspiel Herrendoppel: Kurt Krause/Rolf Herdegen (Northeim/Braunschweig) - Schulz/Suhr (Kiel) 3:0
 Sieger Damendoppel: Fridel Beyer/Gerda Gülzer (Berlin)

Anmerkungen 
In den damaligen Berichten wurden meist keine Vornamen genannt, dafür aber oft die Herkunft. Zudem legte man bei Frauen Wert auf die Angabe des Familienstandes. So unterschied man streng Frl. Mustermann von Frau Mustermann. Daher fehlen in den obigen Aufstellungen oft die Vornamen, sie sind heute auch insbesondere bei unbekannteren Aktiven kaum noch zu ermitteln.

Einzelnachweise

Literatur 
 Ausführliche Berichte und Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1951/3
	

1951
Tischtennisveranstaltung 1951
Sportveranstaltung in Berlin